Ruen kan syfta på:

Bulgarien 

 Obsjtina Ruen, kommun, Burgas, 
 Ruen (ort), Burgas, Obsjtina Ruen, 
 Ruen (bergstopp i Osogovo),

Nordmakedonien 

 Ruen (Nordmakedonien), berg, Opsjtina Časjka, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar